Dromiquetes, rei dels getes
 Dromiquetes general de Mitridates VI Eupator